Саманта Раян (,  3 березня 1978 року) — сценічний псевдонім американської порноактриси Джеймі Мейнс.

Біографія 
Раян народилася в Канзасі. Закінчила старшу школу Shawnee Mission Northwest в 1996 році і вступила в Канзаський університет. В порноіндустрію прийшла в 2004 році у віці 26 років і з тих пір, за даними на 2014 рік, знялася в більш ніж 500 фільмах. У 2007 році вона виступила в ролі режисера відео Sorority Sluts: Iota Eta Pi.

Премії і номінації 

 2006 номінація на AVN Award — Краща сцена лесбійського сексу (відео) — War of the Girls (разом з Флавер Туччі, Мері Посса та Селеною Сільвер)
 2007 номінація на AVN Award — Краща сцена групового сексу (відео) — Butt Pirates of the Caribbean (разом з Курт Локвуд, Амбер Піч, Мері Посса і Хершел Севадж)
 2008 номінація на AVN Award — Краща сцена мастурбації — All by Myself
 2011 номінація на AVN Award — Краща актриса — Awakening to Love
 2011 номінація на AVN Award — Краща парна сцена сексу — Gigolos (разом з Мануелем Феррарою)
 2012 номінація на XBIZ Award — Acting Performance of the Year — The Interns 2
 2012 номінація на AVN Award — Краща актриса другого плану — Pervert
 2012 номінація на AVN Award — Краща сцена лесбійського сексу — Girls Kissing Girls 8 (разом з Зої Восс)
 2013 номінація на AVN Award — Не підписана зірка року
 2013 номінація на XRCO Award — Unsung Siren
 2014 номінація на AVN Award — Краща актриса другого плану — Man of Steel XXX: An Axel Braun Parody
 2014 номінація на XBIZ Award — MILF Performer of the Year

Примітки

Посилання 

 
 Профіль  на сайті AVN
 Профіль  на сайті агентства 101modeling

Уродженці Канзасу
Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Народились 1978
Народились 3 березня
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами